Тель () —  муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.
 Тель (арабське слово) — пагорб, що утворився над руїнами стародавніх міст.